Публій Корнелій Сулла (*Publius Cornelius Sulla, прибл. 72 до н. е. —після 45 до н. е.) — римський аристократ часів падіння Римської республіки.

Життєпис 
Походив з патрциіанського роду Корнеліїв Сулл. Син Публія Корнелія Сулли, претора 68 року до н. е., і Помпеї, доньки Гнея Помпея Страбона. У 62 році до н. е., під час суду над своїм батьком був ще неповнолітнім. Захисник Цицерон вивів його до суддів, щоб викликати у них співчуття. У 54 році до н. е. підтримував обвинувачення у здирництві, яке його батько пред'явив Авлу Габінію.

У 45 році до н. е. займався скупкою конфіскованого майна помпеянців. Про подальшу долю немає відомостей.

Родина 
 Луцій Корнелій Сулла, консул 5 року до н. е.

Джерела 
 Cic. QF III 3, 2; Fam. XV 17, 2; 19, 3; Sull. 88—89

Корнелії Сулли